Bernhard Kempen ist der Name folgender Personen:

* Bernhard Kempen (Jurist)  (* 1960), deutscher Jurist
 Bernhard Kempen (Autor) (* 1961), deutscher Übersetzer, Journalist und Autor